Sidi Lakhdar se poate referi la:
Sidi Lakhdar, localitate în provincia Aïn Defla, Algeria
Sidi Lakhdar, localitate în provincia Mostaganem, Algeria